P'ar (ფარ), este cea de-a douăzeci și una literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴔ : U+10B4
 Mkhedruli și Nuskhuri ფ : U+10E4

Vezi și 
 P,p
 ა
 რ

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian